Die Clásica San Sebastián 2011 war die 31. Austragung dieses Radrennens und fand am 30. Juli 2011 statt. Das Rennen wurde an einem Samstag, sechs Tage nach dem Ende der Tour de France ausgetragen. Das Eintagesrennen war Teil der UCI WorldTour 2011 und innerhalb dieser das 18. von 27 Rennen. Die Gesamtdistanz des Rennens betrug 234 Kilometer.

Es siegte der Belgier Philippe Gilbert aus der belgischen Mannschaft  vor dem Spanier Carlos Barredo aus der niederländischen Mannschaft  und dem Belgier Greg Van Avermaet aus der US-amerikanischen Mannschaft .

Teilnehmer 
Startberechtigt waren die 18 UCI ProTeams der Saison 2011. Zusätzlich vergab der Veranstalter Wildcards an drei UCI Professional Continental Teams.

Ergebnis

Weblinks 
 Offizielle Website (spanisch)
 

2011
Radrennen 2011